Gainesville kan syfta på:

Gainesville, Florida
Gainesville, Georgia
Gainesville, Missouri
Gainesville, Texas
Gainesville, Virginia